Sousa puede estar referido a:

Biología 
 Sousa, género de delfines conformado por las siguientes especies:
 Sousa chinensis.
 Sousa teuszii.

Geografía 
 Río Sousa, río del norte de Portugal.

Divisiones administrativas 
 Aguiar de Sousa, freguesia portuguesa del municipio de Paredes.
 Foz do Sousa, freguesia portuguesa del municipio de Gondomar.
 Microrregión de Sousa, estado brasileño de la Paraíba.
 Sousa, freguesia portuguesa del municipio de Felgueiras.

Personas 
 Ângela Maria Correa de Sousa (1952-), política brasileña.
 Filipa Alexandra Nunes Alves de Sousa (1985-), cantante portuguesa.
 Francisco David Sousa Franquelo (1980-), futbolista español.
 João Sousa (1989-), tenista profesional portugués.
 John Philip Sousa (1854-1932), compositor y director musical estadounidense.
 José Paulo Sousa da Silva (1975-), futbolista portugués.
 Manuel Sousa Montero (1967-), futbolista español.
 Marjorie de Sousa (1980-), actriz de televisión y modelo venezolana.
 Óscar Sacramento de Sousa, Ministro de Defensa y Ministro del Interior de Santo Tomé y Príncipe.
 Osmel Ricardo Sousa Mancilla (1946-), empresario cubano-venezolano.
 Víctor Rolando Sousa Huanambal (1961-), abogado y político peruano.